

Futebolistas brasileiros 
Paulo de Almeida (1933–2013)
Paulo Luiz Massariol 
Paulo Antônio de Oliveira 
José Paulo Bezerra Maciel Junior 
Paulo Luiz Beraldo 
Paulo Henrique Sampaio Filho 
Paulo Victor da Silva (n. 1995)

Músicos brasileiros 
Paulinho (músico) — vocalista do grupo Roupa Nova (1952–2020)
Cezar & Paulinho
Paulinho da Viola

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de esportes
Desambiguações de música
Hipocorísticos
!Desambiguações mal formatadas